Cot Bada (Langkahan), een plaats in Indonesië
Cot Bada (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Cot Bada (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië